Звонко Зрнчић је био југословенски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац.

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|1
|1
|1
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|6
|3
|0
|9
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|1
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|8
|6
|2
|19
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1964. || Службени положај || Јозо
|-
| 1966. || Коњух планином || Усташки логорник
|-
| 1968. || Quo vadis Живораде || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1969 1971. || Карађоз (ТВ серија)|| Зејбек
|-
| 1971. || Бог Курт (ТВ филм) || /
|-
| 1972. || Увријеђени човјек (ТВ филм) || Партизан
|-
| 1973. || Заслужено јутро (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Рођендан (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Мула Мустафа Башескија (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Јауци са Змијања (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Љубав и бијес || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Хусинска буна (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Дани Авној-а (ТВ мини серија)|| /
|-
| 1983. || Ватрогасац (ТВ филм) || Мајстор
|-
| 1985. || Ада || /
|-
| 1985. || Брисани простор (ТВ серија) || Пуковник Божо
|-
| 1989. || Човјек који је знао гдје је сјевер а гдје југ (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || -{La strana voglia}- || /
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || Лекар
|}

Спољашње везе 
 

Умрли 1990.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци